Давидешти има више значења:

 Давидешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Давидешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Давидешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Давидешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији